Михаил Лурье:
 Лурье, Михаил Абрамович — российский химик, старший научный сотрудник Института нефте- и углехимического анализа при Иркутском государственном университете.
 Лурье, Михаил Васильевич (1865—1916) — русский генерал-майор, командир 128-го пехотного Старооскольского полка.
 Лурье, Михаил Владимирович (род. 1941) — российский механик, заведующий лабораторией нефтегазовой гидромеханики МИНХ и ГП имени И. М. Губкина, доктор технических наук, профессор.
 Лурье, Михаил Лазаревич (род. 1969) — российский антрополог и фольклорист.
 Лурье, Михаил Семёнович — российский электротехник, доктор технических наук, профессор Сибирского технологического университета.